

Anno 
 795 o 795 a.C.

Codici 
 795 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Rutherford, nel quartiere Manhattan della città di New York

Matematica 
 795 – numero